Waci peut désigner : 
 les Waci (ou Ouatchi), une population du Bénin et du Togo ;
 le waci, une langue gbe parlée au Bénin et au Togo ;
 le koro wachi, une langue du plateau nigérian parlée au Nigeria.